Woit ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Woit (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Benny Woit (1928–2016), kanadischer Eishockeyspieler
 Ernst Woit (1932–2021), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Peter Woit (* 1957), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Woith (Erbschulze im schlesischen und polnischen Raum Woith genannt, Erbrichter, Schultheiß)
 Woydt
 Wójt